Wichardus von Basel ist der Name folgender Personen:

* Wichardus I. (Basel), Bischof von Basel um 845
 Wichardus II. (Basel), Bischof von Basel im Jahr 948